In Search of a Thrill – film del 1923 diretto da Oscar Apfel
In Search of a Thrill – film del 1927 diretto da Oscar Apfel